Marco Livio Druso fu il nome di diversi personaggi della storia romana:
Marco Livio Druso (console 112 a.C.), attivo tra il 122 a.C. e il 108 a.C. (anno della sua morte)
Marco Livio Druso (tribuno), tribuno della plebe nel 91 a.C.
Marco Livio Druso Claudiano, attivo tra il 50 a.C. e il 42 a.C. (anno della sua morte)